Герен, Анри (фехтовальщик) — французский фехтовальщик, олимпийский чемпион и чемпион мира
 Герен, Анри (футболист) — французский футболист